Eichbichl ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Eichbichl (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Eichbichl (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Eichbichl (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eichbichl (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern

in Österreich:
 Eichbichl (Gemeinde St. Radegund), Ortschaft von St. Radegund, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Eichbichl (Gemeinde Tarsdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Eichbüchl
 Aichbichl